

Cinema e televisione
Robert Robinson (1927-2011) – presentatore televisivo e conduttore radiofonico inglese
 Robert Robinson  (1896-1977) – attore statunitense 
 Robert Robinson – attore televisivo

Politica
Robert Robinson (1826-1885) – politico canadese
Robert P. Robinson (1884-1953) – politico statunitense, membro repubblicano del Senato
Robert P. Robinson (1869-1939) – banchiere e politico statunitense

Religione
Robert Robinson (1735-1790) – ministro battista inglese

Scienza
Robert Robinson (1886-1975) – chimico inglese
Robert Robinson (1907-1994) – ingegnere meccanico giamaicano

Sport
Robert Lloyd Jackson Robinson, detto Jackie (n. 1927) – cestista statunitense
Robert Robinson (1906-1990) – calciatore inglese
Robert Robinson (1765-1822) – giocatore di cricket inglese
 Robert Robinson – rugbista neozelandese